Le psaume 18 peut désigner :
 le psaume 18 (17) : psaume 18 selon la numérotation hébraïque, psaume 17 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 19 (18) : psaume 19 selon la numérotation hébraïque, psaume 18 selon la numérotation grecque.